Wise County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wise County, Texas 
 Wise County, Virginia